N8 kan vara:

Mobiltelefonen Nokia N8
En väg på Irland, se E201